Ballion ist der Familienname von

 Ernst von Ballion (1816–1901), russischer Entomologe
 Siouxsie Sioux (* 1957, eigentlich Susan Janet Ballion), britische Musikerin